Edward Wiśniewski (1928–2013) – polski polityk
 Edward Wiśniewski (1936–2015) – polski geograf
 Edward Wiśniewski (1953–2017) – polski historyk